Мост 6 октября () — автомобильный мост в центральной части Каира (Египет) Имеет длину 20,5 км и дважды пересекает Нил. Соединяет пригороды западного берега через остров Гезира с центром Каира и продолжается до Каирского международного аэропорта на востоке.

Название моста связано с датой начала операции «Бадр» — форсирования Суэцкого канала в войне Судного дня 1973 года.

История 
Строительство велось почти 30 лет и впервые открылся для движения в 1996 году. Первым в 1969 году строился участок длиной 130 м, который перекрывал меньшую западную протоку Нила от Гезиры до Агузы. Первый этап строительства продлился с мая 1969 по август 1972 года. Девятый, завершающий этап, окончился в 2005 году. Мост 6 октября начинается от Сельскохозяйственного музея в Восточной Докки и тянется на восток до автострады в Насре.

Строительство моста было объявлено национальным инфраструктурным проектом.

Значение 
Мост 6 октября является центральной магистралью Каира, его ежедневно используют около полумиллиона горожан. Он является главным автомобильным маршрутом с востока на запад, из-за чего почти всегда переполнен. Поездка от одного конца до другого занимает до 45 минут.

Революция 2011 года 
Во время революции 2011 года мост был основным маршрутом демократических демонстраций в сторону площади Тахрир, а также ареной ожесточенных столкновений между сторонниками Мубарака и протестующими.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Al-Ahram Weekly | «The final bridge» — history 
 Structurae: 6th of October Bridge (1996)

Здания и сооружения, заложенные в 1969 году
Мосты, построенные в 1996 году
Мосты, построенные в 2005 году
Мосты Египта
Транспортные здания и сооружения Каира
Появились в 1969 году в Египте
1996 год в Египте
Нил